Comasina peut désigner :
 Comasina : un quartier de Milan ;
 Comasina : une station du métro de Milan.